Ниже представлен список фильмов, созданных при участии Аргентины в 1998 году.

Ссылки 
 Аргентинские фильмы 1998 года на сайте Internet Movie Database

Списки фильмов Аргентины по годам 
Фильмы Аргентины 1998 года